Savjetnik ili anglicizam konzultant označava osobu koja drugoj osobi, skupini osoba ili organizaciji daje savjete temeljene na vlastitom životnom iskustvu, inteligenciji, obrazovanju ili stručnim kvalifikacijama. U užem smislu se pod time podrazumijevaju osobe koje imaju formalni status, bilo u obliku posebnog zvanja, bilo titule ili javne funkcije.

Savjetnici pomažu primjerice u donošenju odluka, sudjeluju u planiranju ili implementiranju promjena koje stranka želi.

Razlozi za uključenje profesionalnih savjetnika može biti primjerice potreba za posebnim vještinama ili znanjima zbog, nedostatka posebnih resursa ili povjerljivost.

Vanjske poveznice 
Profesija konzultant - oni godišnje "okrenu" dvije milijarde kuna